«Waiting for Tonight» () — песня, написанная Марией Кристенсен, Майклом Гарвиным и Филом Темплом. Изначально, композиция предназначалась для американской девичьей группы  и вошла в их дебютный альбом  (1997). Спустя два года после распада группы, американская актриса и певица Дженнифер Лопес записала собственную версию песни, которая вошла в её дебютный студийный альбом On the 6 (1999).  и Ричи Джонс спродюсировали данс-поп-версию песни Лопес, которая сильно отличается от немецкой европоп-версии группы 3rd Party. Испаноязычная версия песни под названием «Una Noche Más» была переведена с английского Мэнни Бенито и также вошла в дебютный альбом Лопес. Композиция была выпущена 1 ноября 1999 года на лейбле  как третий сингл с On the 6.

Композиция получила одобрительные отзывы от музыкальных критиков, которые посчитали, что именно эта песня сделала её одной из главный исполнительниц современной данс-поп-музыки. Entertainment Weekly и Chicago Tribune назвали её лучшей в карьере Лопес. Она также служила праздничным гимном в предвкушении нового тысячелетия. Сингл стал коммерчески успешным, попав на вершину чартов Австралии, Финляндии, Франции, Италии, Нидерландов, Новой Зеландии, Испании, Великобритании и США. «Waiting for Tonight» стала первой песней Лопес, которая попала в топ-10 чарта Billboard Hot Dance Club Songs. С этой композицией Лопес в 2000 году была номинирована на 42-ю премию «Грэмми» в категории «Лучшая танцевальная запись».

Одноимённый видеоклип был снят Фрэнсисом Лоуренсом. В нём представлена тематическая вечеринка в стиле Y2K. Клип обрёл широкую популярность, получив тяжёлую ротацию на канале MTV, и так как в нём делался акцент на привлекательности Лопес, привело к вниманию различных СМИ. Клип был номинирован на различные премии, в том числе и на MTV Video Music Awards 2000, где он выиграл в номинации «Лучшее танцевальное видео». Критики отмечали, что такие исполнители как Адам Ламберт, Рианна, Селена Гомес и некоторые другие, снимали свои видеоклипы по мотивам «Waiting for Tonight». Лопес исполняла композицию в таких телевизионных передачах как Dick Clark’s New Year’s Rockin' Eve и на различных церемониях награждения, включая одиннадцатую премию Billboard Music Awards, и на двух выступлениях её концертных туров, в частности на Dance Again World Tour.

Композиция 

Авторы песни — , Майкл Гарвин и Фил Темпл. Изначально, композиция предназначалась для американской девичьей группы 3rd Party и вошла в их дебютный альбом Alive (1997). Свою собственную версию песни Лопес записала спустя два года после распада группы. Композиция вошла в её дебютный альбом On the 6 (1999). Эту песню показал Лопес и её продюсеру  . Ранняя демоверсия песни не понравилась Лопес, и она не хотела её записывать. Однако, Кори Руни чувствовал, что у песни есть хитовый потенциал. Он умолял Уэйка вернуться к этой песне и поработать над ней. Уэйк сообщил Руни, что переделка песни будет стоить слишком дорого, и Руни вскоре заплатил  долларов. Новая версия песни понравилась Лопес, и она тотчас же захотела её записать.

Рик Уэйк спродюсировал данс-поп-версию песни Лопес, которая по словам Майкла Гарвина, сильно отличается от «немецкой» европоп-версии, записанной группой 3rd Party. Ричи Джонс также выступил продюсером песни и вместе с Риком Уэйком занимался её аранжировкой. Сведение и аранжировка композиции были сделаны Джонсом и Дейвом «Young» Шойером. Партии бэк-вокала исполнили Мария Кристенсен, Джейн Барретт, Маргарет Дорн. Эрик Куппер сыграл на клавишных инструментах, а Ричи Джонс — на ударных. За инжиниринг композиции отвечали Шойер, Франклин Гранд и Томас Р. вместе с их ассистентами Хуаном Бохоркусом и Роббом Уильямсом. Ответственным за координацию продюсирования был Дэвид Барретт. Запись песни проходила на различных студиях в Нью-Йорке, в том числе на Cove City Sound Studios, The Dream Factory, Hit Factory, и на Sony Music Studios. Позже трек был смикширован Дэвидом Хетзэлом на Cove City Sound Studios.

«Waiting for Tonight» — песня в стиле данс-поп в среднем темпе, длительностью четыре минуты и шесть секунд (4:06). Согласно сайту Musicnotes.com, песня записана в минорной тональности си-бемоль. Идёт следующая последовательность аккордов: си-бемоль, ля-бемоль, фа-бемоль. В композиции используются гитара и фортепиано. Песня записана в среднем темпе в 125 ударов в минуту. В композиции содержатся элементы сальсы, что придаёт ей оттенок «тропической» и латинской музыки. По мнению Аарона Бейрела из DVD Talk, «Waiting for Tonight» поражает своим «богатым содержанием». На канале BET назвали песню «клубным фейерверком». Текст песни очень чувственный, так как в песне Лопес сравнивает свою интимную жизнь со сценами в кино.

Отзывы критиков и влияние 
Согласно Entertainment Weekly, Chicago Tribune, Slant, Idorator и другим изданиям, «Waiting for Tonight» — лучшая песня в карьере Лопес. На MTV песню назвали «классикой Лопес». Песня использовалась как праздничный гимн, в предвкушении нового тысячелетия. В журнале People назвали песню «клубным гимном смены тысячелетия». Лоурен Зупкас из The Huffington Post описал композицию как «мощный танцевальный хит», что «позволило ей стать великолепным праздничным гимном и рассеять все беспокойства относительно проблем 2000 года». Рецензент Los Angeles Times Джерайк Д. Кеннеди высказал мнение, что «нельзя не согласится с тем, что „Waiting for Tonight“ звучала отовсюду, когда мы отмечали начало нового тысячелетия». В PopSugar отметили, что «практический ни один Новый год в 1999 году не обошёл без этой праздничной композиции». По мнению Ди Локетт из Chicago Tribune именно эта песня смогла доказать, что «Лопес — главная данс-поп-исполнительница в наше время». Эндрю Бейкер из журнала Variety назвал песню самым сильным клубным хитом Лопес, высказав, что «казалось, появление этого трека способствовало возникновению евроцентрического-данс-попа на смену EDM к началу десятилетия».

Коммерческий успех 
31 октября 1999 года песня дебютировала под номером 35 в чарте Australian Singles Chart. На одиннадцатой неделе она добралась до четвёртой строчки. В целом, композиция провела шесть недель в топ-10 чарта. В Австралии продажи сингла составили 70,000 копий, и он получил платиновый статус от Австралийской ассоциации звукозаписывающих компаний (ARIA). В Бельгии песня добралась до четвёртого место в Валлонии и пятнадцатого во Фландрии. Дебютировав под номером 42 в чарте Новой Зеландии на неделе, закончившейся 31 октября 1999 года, спустя месяц песня добралась до пятого места в чарте. Позже «Waiting for Tonight» получила золотой статус от Новозеландской ассоциации звукозаписывающих компаний за продажи в размере 7,500 копий. В чарте Финляндии песня провела три недели, добравшись до восьмого места. Сингл также добрался до девятой позиции в чарте Канады и до десятого в чарте Франции. Его продажи во Франции составили 50,000 копий, за что он получил серебряный статус.

Список композиций 
UK CD single
 «Waiting for Tonight» — 4:06
 «Waiting for Tonight» (Hex’s Momentous Radio Mix) — 3:52
 «Waiting for Tonight» (Futureshock Midnight at Mambo Remix) — 4:06
UK Cassette Single
 «Waiting for Tonight» — 4:06
 «Waiting for Tonight» (Metro Mix) — 5:53
Australian Maxi single
 «Waiting for Tonight» (Hex’s Momentous Club Mix) — 11:15
 «Waiting for Tonight» (Hex Hector Dub) — 6:31
 «Waiting for Tonight» (Metro Club Mix) — 5:54
 «Waiting for Tonight» (Pablo Flores Miami Mix — English) — 10:01
 «Waiting for Tonight» (Hex’s Momentous Video Remix) — 4:34

Чарты

Примечания 

Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Синглы, возглавлявшие хит-парад Канады